И́нгрэм, И́нграм () — английская фамилия. Известные носители:

 Ингрэм, Брэндон (род. 1997) — американский баскетболист.
 Ингрэм, Джеймс (1952—2019) — американский певец, инструменталист и продюсер.
 Ингрэм, Джек (род. 1970) — американский кантри-музыкант.
 Ингрэм, Джон Келлс (1823—1907) — ирландский поэт и экономист, известный также как историк экономических учений.
 Ингрэм, Коллингвуд (1880—1981) — британский ботаник, дендролог, коллекционер растений, садовод и орнитолог.
 Ингрэм, Лаура (род. 1963) — американская радиоведущая, автор и консервативный политический обозреватель, журналист.
 
 Ингрэм, Уильям (1855—1913) — шотландский художник-пейзажист и маринист, член колонии художников Ньюлинской школы.
 Ингрэм, Хьюберт (род. 1947) — премьер-министр Багамских Островов с 21 августа 1992 до 3 мая 2002 и с 4 мая 2007.
 Ингрэм, Чарльз (род. 1963) — майор Британской армии, компьютерный мастер и писатель.

См. также

Примечания